Indianapolis 500 1995 je bila devetinsedemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 28. maja 1995.

Rezultati

1995 v športu
1995